Арца́х ():
 Арцах — вірменське чоловіче власне ім'я.

Географія 
 Арцах — провінція Великої Вірменії.
 Арцах — термін, яким вірмени часто називають територію Нагірного Карабаха.
 Арцах — марка горілки, яку виготовляють у Нагірно-Карабаській Республці.
 Респу́бліка Арца́х — прийнята серед вірмен назва Нагірно-Карабаської Республіки.

Спорт 
 «Арцах» — колишня назва нагірно-карабаського футбольного клубу «Лернаїн Арцах» із Степанакерта у 1989—1992 рр.

Примітки